Хьюстон Астрос в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 13
 Поражений: 9
 Процент побед: 59.09
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 91

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 114

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 91
 Очков пропущено: 111

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 125

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 161
 Очков пропущено: 140

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 20
 Поражений: 7
 Процент побед: 74.07
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 109

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 3
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 18
 Очков пропущено: 8

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Хьюстон Астрос
МЛБ в сезоне 2004